Antonivka může být mimo jiné:

 Antonivka (sídlo městského typu) – sídlo městského typu v Chersonské oblasti na Ukrajině
 Antalovce – obec v Zakarpatské oblasti na Ukrajině do roku 1995 pojmenovaná Antonivka